Ibrahim Traore – oficer wojskowy burkińskich sił zbrojnych, tymczasowy przywódca Burkina Faso od 30 września 2022 roku, kiedy to obalił tymczasowego prezydenta Paula-Henriego Sandaogo Damibę podczas zamachu stanu w Burkinie Faso pod koniec września 2022. 
Traore należał do grupy oficerów, którzy poparli zamach stanu w Burkinie Faso w styczniu 2022 r. i doprowadzili do władzy juntę wojskową Patriotycznego Ruchu na rzecz Ochrony i Odbudowy. Jednak wielu spiskowców było niezadowolonych z występu Paula-Henri Sandaogo Damiby, przywódcy junty, odnośnie jego niezdolności do powstrzymania dżihadystycznego powstania w Burkinie Faso. Traore twierdził później, że on i inni oficerowie próbowali skłonić Damibę do „skoncentrowania się” na buncie, ale ostatecznie zdecydowali się go obalić, ponieważ „jego ambicje odbiegały od tego, co zamierzaliśmy zrobić”.

W czasie wrześniowego zamachu stanu posiadał stopień kapitana.

Przypisy 

Urodzeni w 1988
Wojskowi
Prezydenci Burkiny Faso